Goble bezeichnet als Ortsname:

 Goble (Oregon), Vereinigte Staaten
 Gobles (Michigan), Vereinigte Staaten

Goble ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Roy Goble († 2014), kanadischer Musiker
 Carole Goble (* 1961), britische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Chester W. Goble (1892–1975), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 George G. Goble  (1929–2017), US-amerikanischer Bauingenieur